Mjukost kan syfta på:

 Mjukost - en bredbar mejeriprodukt tillverkad av mald hårdost och smältsalter; se smältost
 Mjukost - en bredbar mejeriprodukt där man använt mjölksyrabakterier för att få tjock konsistens. Se färskost och kvarg.
 Mjukost - en ost med mjuk konsistens, t.ex. gräddost och dessertost.